Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Kent Carlsson 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Joakim Nyström (campione)
 Anders Järryd (semifinali)
 Andreas Maurer (semifinali)
 Kent Carlsson (finale)

 Lawson Duncan (secondo turno)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Marcelo Ingaramo (quarti di finale)
 Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1986